LED eller led har flere betydninger:

 Led (anatomi) – forbindelse af skeletdele på mennesker og dyr.
 Led (mekanik)
 Led Zeppelin – et engelsk rock band, 1969 til 1980.
 Lysdiode (LED) – elektrisk komponent som omsætter elektrisk energi til lys.
 Sætningsled - grammatisk begreb.